Das Zeitfahren der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München fand am 31. August statt. Es gingen 32 Athleten an den Start. Der Däne Niels Fredborg wurde Olympiasieger, Silber ging an den Australier Danny Clark und Bronze an Jürgen Schütze aus der DDR. Karl Köther aus der Bundesrepublik belegte den vierten Rang.

Ergebnisse

Weblink 
 Ergebnisse

Zeitfahren Männer